Осейка:

 Осейка — река в центральной части Челябинской области.
 Осейка — хутор в Пластовском районе Челябинской области.
 Осейка — озеро в Ям-Тёсовском сельском поселении Лужского района Ленинградской области.